Chiesa di San Gerardo – Frosinone
 Chiesa di San Gerardo – Monza
 Chiesa di San Gerardo Maiella – Roma, quartiere Prenestino-Labicano